Tarajal puede referirse a:

 Gran Tarajal, un pueblo español en la provincia de Las Palmas; 
 El Tarajal, un barrio de la ciudad andaluza de Málaga; 
 Antigua Azucarera del Tarajal, un edificio industrial situado en Málaga;
 El Tarajal (playa), una playa de Ceuta;
 Tragedia del Tarajal, que tenía lugar en esta misma playa;
 Tamarix canariensis, un pequeño árbol.